Энди Уорд (, р. 28 сентября 1952, Эпсом, Великобритания) — британский барабанщик, а также один из основателей прог-рок-группы Camel.

Биография

Группы 
 1968—1969 — The Brew
 1971—1983 — Camel
 1983 — Marillion
 середина 1980-х — много разных групп, включая такие, как Stogger Blegvad, Jeremy Harrington, Viv McAuliffe
 1987—1988 — Skaboosh!
 1990 — Mark Hewins' FF
 1990 — Going Going
 1991—1994 — Caravan Of Dreams
 1994 — Mirage
 1994—2002 — Bevis Frond
 1995—1999 — Yukio Yung
 2002 — Steve Adams Band

Дискография

См. также 
 The Brew
 Camel

Ссылки 
 Официальный сайт Энди Уорда

Персоналии по алфавиту
Рок-музыканты Великобритании
Музыканты прогрессивного рока
Музыканты кентерберийской сцены
Музыканты Camel